Ла Матансита има више значења:

 Ла Матансита (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Матансита (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Матансита (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику